Радульф (, ; , ,  ) может означать:
 Радульф (епископ Уржеля) 
 Радульф де Дисето 
 Радульф Французский

См. также 
 Радульфо (граф Бесалу)